Зимняк — вид птахів родини Яструбові
 Зимняк — присілок, Грязовецький район, Вологодська область, Росія
 Анджей Зимняк (*1946) — польський письменник-фантаст та фізхімік